Provincia Nordorientale – provincia del Kenya
Provincia Nordorientale – provincia soppressa dello Sri Lanka